Сюнь Хуэйшэн (; 5 января 1900, Дунгуан, Хэбэй, Империя Цин — 26 декабря 1968, Пекин, КНР) — китайский артист, исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пекинской опере.

Вместе с Мэй Ланьфаном (), Шан Сяоюнем () и Чэн Яньцю () Сюнь Хуэйшэн известен как один из Четырёх великих дань золотой эры Пекинской оперы.

Биография 
Родился 5 января 1900 года в городе Дунгуан провинции Хэбэй государства Великая Цин.

Сначала изучал мастерство хэбэйской оперы. После завершения курса, в 15 лет стал изучать мастерство пекинской оперы. Однако стиль и приемы хэбэйской оперы и в дальнейшем были характерны для Сюнь Хуэйшэна.

26 декабря 1968 года Сюнь Хуэйшэн умер от пневмонии.

Примечания 

Артисты Пекинской оперы
Умершие от пневмонии